Асиміляція  () — дія за значенням робити когось, що-небудь подібним до себе, перетворювати на свій лад. 

 Асиміляція (біологія) — асиміляція або пластичний обмін — реакції синтезу необхідних клітині речовин, у яких , отримана у катаболічних реакціях, використовується енергія. Вкупі з дисиміляцією лежить в основі обміну речовин організму — метаболізму.
 Асиміляція (мовознавство) — процес уподібнення одного звука іншому. — уподібнення звуків.
 Асиміляція (культурна) — процес прийняття певним народом або спільнотою культури і звичаїв іншого народу або спільноти.
 Асиміляція (петрографія) — процес взаємодії магми з породами, що її оточують.
 В теорії когнітивного розвитку Жана Піаже асиміляція — це застосування існуючих схем знання до нових об'єктів та ситуацій.

Примітки

Посилання 
 
 http://leksika.com.ua/11491026/ure/asimilyatsiya 

Надпопулярні статті
Асиміляція